Cartolinha apelido de Eraldo Carvalho foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”A hora e a vez do samba”

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)